L'Amour désarmé est le titre de plusieurs tableaux :
 L'Amour désarmé, de Jean Antoine Watteau ;
 L'Amour désarmé, de François Boucher.